Live While We're Young is een nummer van de Engelse boyband One Direction. Het nummer kwam uit op 28 september 2012. Live While We're Young staat op het tweede studioalbum Take Me Home.

Hitnoteringen

Nederlandse Top 40

Nederlandse Single Top 100

Vlaamse Ultratop 50 

Nummer van One Direction
Single uit 2012